Timoleon (persoon), een Oud-Grieks staatsman
Timoleon (geslacht), een geslacht van hooiwagens